Trójkąt samogłoskowy (Benniego)
 Trójkąt samogłoskowy (Hellwaga)
 Diagram samogłoskowy